In 2009 werd het 84ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 17 januari tot 3 mei. Avaí werd kampioen.

Cidade Azul nam de naam Atlético Tubarão aan.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase
Avaí en Criciúma kregen één bonuspunt omdat ze toernooiwinnaar waren.

Finale
In het geval dat beide clubs een wedstrijd winnen wordt er niet naar het doelsaldo gekeken, maar wordt er een verlenging gespeeld, de winnaar van de verlenging is kampioen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin